Otto von Hohenstaufen ist der Name folgender Personen:

 Otto von Straßburg († 1100), Bischof von Straßburg, Bruder von Friedrich von Hohenstaufen
 Otto I. (Burgund) (1170–1200), Pfalzgraf von Burgund, Sohn von Friedrich Barbarossa